Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2016/17 enthält alle Stammspieler der Meesterklasse 2016/17 sowie die übrigen Spieler, die mindestens eine Partie gespielt haben, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften meldeten vor der Saison zehn Stammspieler, die mindestens zwei Wettkämpfe bestreiten müssen, durften aber außerdem auch alle übrigen Vereinsmitglieder einsetzen. Während LSG IntelliMagic mit 12 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei En Passant Bunschoten-Spakenburg und Charlois Europoort je 24 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 176 Spieler zum Einsatz, von denen 32 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Miguoel Admiraal (Kennemer Combinatie) mit 8 Punkten aus 9 Partien, je 7 Punkte aus 9 Partien erreichten seine Vereinskollegen David Klein und Quinten Ducarmon sowie Dimitri Reinderman (Pathena Rotterdam). Mit Daan in 't Veld (Kennemer Combinatie), Renze Rietveld, Floris van Assendelft, Julian Kramer (alle SISSA Groningen), Tycho Dijkhuis (HMC Calder), Frans Cuijpers (Pathena Rotterdam), Tom Meurs (MuConsult Apeldoorn) und Kees van Drunen (Charlois Europoort) erreichten acht Spieler 100 %. Von diesen spielte Cuijpers zwei Partien, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer (Die Stammspieler haben die Ranglistennummern 1 bis 10)
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2016), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2016; ARU = Aruba, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BRA = Brasilien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, TUR = Türkei
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Kennemer Combinatie

LSG IntelliMagic

SISSA Groningen

HMC Calder

Pathena Rotterdam

Groninger Combinatie

MuConsult Apeldoorn

En Passant Bunschoten-Spakenburg

Charlois Europoort

HWP Sas van Gent

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)
 Gemeldete Stammspieler beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)

Schach 2016
Schach 2017
Meesterklasse
Wikipedia:Liste